El Jaciment arqueològic talaiòtic d'Almallutx, un conjunt arqueològic que comprèn tres santuaris i un poblat talaiòtic
 El Jaciment arqueològic islàmic d'Almallutx, un conjunt arqueològic constituït per un gran poblat islàmic de l'època de la Conquesta de Mallorca